David Alexander (1907-1973) – scrittore
David M. Alexander (1945–) – scrittore statunitense di fantascienza e gialli
David Alexander – scrittore di techno-thriller
Dave Alexander (1947-1975) – bassista statunitense
David Alexander (1914-1983) – regista statunitense